Сергей Иванович Лесик (род. ) — старший чабан колхоза имени Ленина Ремонтненского района Ростовской области. Полный кавалер ордена Трудовой Славы (1990).

Биография 
Родился 11 ноября 1941 года селе Малая Глуша Камень-Каширского района ныне Волынской области Украины в крестьянской семье.

С 1965 по 2001 год работал в колхозе имени В. И. Ленина (в настоящее время — «Киевский») Ремонтненского района Ростовской области. Работал подпаском, чабаном, а с 1972 года — старшим чабаном молочной отары колхоза.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1982 года награждён орденом Трудовой Славы 2-й степени.

Указом Президента СССР от 27 августа 1990 года за достижение высоких результатов в производстве, переработке и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе применения прогрессивных технологий и передовых методов организации труда Лесик Сергей Иванович награждён орденом Трудовой Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.

С 2001 года — на пенсии.

Живёт в селе Киевка Ремонтненского района Ростовской области.

Награды и звания 
Награждён орденами Трудовой Славы 1-й, 2-й, 3-й степеней:

 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «Ветеран труда»
 медалями ВДНХ
 медалями.
 Почётный житель Ремонтненского района (2012).

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона : к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : биобиблиографический справочник / М-во культуры Рост. области, Дон. гос. публ. б-ка. ; [сост.: Н. Н. Зайцева, О. Б. Керасир, Л. К. Петросян; ред. М. Б. Мартиросова; авт. предисл. В. П. Трут]. Ростов н/Д, 2008.
 Поздравляем с наградами Родины! // Рассвет. с. Ремонтное, 1977. 25 янв. С. 2.
 Губернатор поблагодарил нашего земляка за многолетний труд / Е. Антонова // Рассвет. с. Ремонтное, 2011. 15 нояб. С. 1.
 Сельское хозяйство Дона в биографиях и цифрах : славное прошлое, настоящее и будущее! / [А. И. Петров, Е. М. Колесникова, Н. Н. Зайцева и др.]. Ростов н/Д : Печатная лавка, 2016. С. 356—357.
 Человек славен трудом. — Москва, 2012

Ссылки 

 Лесик Сергей Иванович // Донской временник

Персоналии:Ростовская область